Etruria puede referirse a:

 Etruria, antigua región en el centro de Italia;
 Etruria, localidad de la Provincia de Córdoba, Argentina;
 Reino de Etruria, estado creado por Napoleón en 1801 que comprendía el Ducado de Parma y la Toscana;
 Etruria, localidad de Inglaterra.